В древнегреческой мифологии загробный мир — это потусторонний мир, в который души попадают после смерти. Изначальная идея загробной жизни заключается в том, что в момент смерти душа отделяется от тела, принимая форму умершего человека, и приближается ко входу в подземный мир. Сам загробный мир — иногда известный как Аид, в честь своего бога-покровителя — находится либо за границами океана, либо в недрах земли. Он считается темным аналогом сияния горы Олимп, где царство мертвых соответствует царству богов. Аид — это мир, невидимый для живых, созданный исключительно для мертвых.  В ранней мифологии (например, в « Илиаде » и « Одиссее » Гомера) мертвые группировались без разбора и вели призрачное постсуществование; однако в более поздней мифологии (например, в философии Платона) стали появляться элементы посмертного суждения, когда хорошие и плохие люди были разделены (как пространственно, так и в отношении лечения).

География 
Существует шесть основных рек, которые видны как в живом мире, так и в подземном. Каждая из которых предназначалась для определённой категории умерших. Их названия должны отражать эмоции, связанные со смертью. 

 Река Стикс, как правило, считается одной из самых известных центральных рек подземного мира. Она считается рекой ненависти и названа в честь богини Стикс. Эта река огибает подземный мир семь раз.
 Ахерон — это река боли. По ней Харон, также известный как Паромщик, переправляет мертвецов до загробного мира, что зафиксировано во многих мифологических источниках. Согласно другим версиям, речь идёт о реке Стикс или об обеих.
 Лета — река забвения. Она названа в честь богини Леты, богини забвения. В дальнейшем ветка тополя Леты, с которой капала вода, стала символом Гипноса, бога сна.
 Флегетон — это река огня. По словам Платона, эта река ведет в глубины Тартара.
 Коцит — это река плача.
 Океан — это река, которая окружает загробный мир и обозначает восточный край подземного мира, поскольку Эребос находится к западу от мира смертных.

Вход в загробный мир 
Перед входом в загробный мир живут Траур (Пентос), Тревога (Кюре), Болезнь (Носос) и Старость (Герас), Страх (Фобос), Голод (Лимос), Потребность (Апория), Смерть (Танатос), Агония (Алгея) и Сон (Гипнос). Они живут перед входом вместе с Радостями (Гаудия). На противоположном пороге находятся Война (Полемос), Эрини и Раздор (Эрида). Близко к дверям множество зверей, в том числе кентавры, Сцилла, Гекатонхейры, Горгон,  Лернейская Гидра, Гериона, химеры и гарпии. Среди всего можно увидеть Вяза, где грёзы наяву (Онейрой) цепляются за каждый лист.

Душа, которая входит в загробный мир, несёт под языком монету, чтобы заплатить Харону за переправу через реку. Также Харон может допустить посетителей, которые несут Золотую ветвь. Внешность Харона описал римский поэт Вергилий в первом столетии до нашей эры: «Мрачный и грязный Харон. Клочковатой седой бородой. Все лицо обросло - лишь глаза горят неподвижно, плащ на плечах завязан узлом и висит безобразно. Гонит он лодку шестом и правит сам парусами, мёртвых на утлом челне через тёмный поток перевозит. Бог уже стар, но хранит он и в старости бодрую силу». Т.е. он ужасно грязен, с похожими на струи огня глазами, неопрятной бородой и свисающим с плеч грязным плащом. Хотя Харон переправляет большинство душ, некоторым из них он отказывает. Это не похороненные, которые не могут попасть в загробный мир до захоронения. 

Врата подземного мира охраняет Цербер. За ним судьи подземного мира решают, куда отправить души мертвых — на Острова Благословенных (Элизиум) или в Тартар.

Тартар 
Тартар не считается непосредственной частью загробного мира. Он находится от него на таком же расстоянии, как земля от неба. Здесь так темно, что «ночь окружает его в три ряда, как воротник шею, а над ним растут корни земли и неубранного моря». Зевс бросил Титанов вместе со своим отцом Кроносом в Тартар после победы над ними. Гомер писал, что Кронос стал царем Тартара. Хотя Одиссей не видел самих Титанов, он упоминал о людях в загробном мире, которых наказали за их грехи.

Луга Асфодель 
Луга Асфодель были местом для простых душ. Они не совершили каких-либо значительных преступлений, но и не добились признания, которое могло бы гарантировать им вход на Елисейские поля. Именно туда были посланы смертные, которые не принадлежали ничему в загробном мире.

Траурные поля 
В Энеиде Траурные поля (Лугентес Кампи) были частью загробного мира, предназначенного для душ, тративших свои жизни на неразделенную любовь. В качестве жителей этого места упоминаются Дидона, Федра, Прокрис, Эрифил, Пасифаэ, Эвадна, Лаодамия и Каинус.

Элизиум 
Элизиум был местом для особенных. Им управлял Радамант, и души, которые там жили, вели лёгкую загробную жизнь. Обычно те, кто имел близость к богам, получали допуск, в отличие от тех, кто был особенно праведен или имел этические заслуги. Больше всего в Элизиуме было полубогов или героев. Герои Кадм, Пелеус и Ахилл также были перенесены сюда после смерти. Обычные люди, которые жили праведной и добродетельной жизнью, могли также получить доступ, например, Сократ, который достаточно доказал свою ценность будучи философом.

Острова Блаженных 
Удачные Острова или Острова Блаженного были островами в царстве Элизиума. Когда душа достигла Элизиума, у них был выбор: остаться в Элизиуме или переродиться. Если душа возрождалась три раза, то её отправляли на Острова Блаженных для жизни в вечном раю.

Божества

Аид 
Аида иногда называли Плутоном — дарующим богатство, поскольку урожай и благословение урожая приходят из-под земли. Аид, в отличие от Танатоса, не был богом именно смерти, но являлся покровителем подземного мира — мира мёртвых — и его правителем.

Персефона 

Персефона была дочерью Деметры, богини плодородия. Она была похищена Аидом, и впоследствии стала его женой. Персефона могла покинуть подземный мир только на шесть (по другим версиям — девять) месяцев, и тогда земля цвела, потому что её мать, Деметра, радовалась приходу дочери. Гомеровские гимны описывают похищение Персефоны Аидом.

У Аида и Персефоны не было общих детей. 

Сама Персефона считается подходящей парой для Аида из-за значения её имени. Оно имеет греческий корень «убийство», а -phone в её имени означает «казнить».

Геката 

Геката  была богиней колдовства и тьмы. Была трёхликой богиней — смерти, жизни и магии. По-разному ассоциировалась с перекрестками, подъездами, собаками, светом, Луной, магией, колдовством, знанием трав и ядовитых растений, некромантией и колдовством.

Эринии 

Эрини (также известные как Фурии) были тремя богинями, связанными с душами мертвых и преступлениями против естественного порядка в мире. Их звали Алекто, Мегера и Тисифона.

Они были особенно обозлены на людей из-за преступлений, совершенными детьми против их родителей: убийство матери, отцеубийство и убийство кровных родственников. Они ниспошлют безумие живому убийце, или, если некоторые люди укрывают такого преступника, Эрини могут вызвать голод и болезнь для них. Эриний боялись живые, поскольку они олицетворяли месть человека, обиженного на преступника. Эринии были изображены как уродливые и крылатые женщины с телами, переплетенными со змеями.

Гермес 

Хотя Гермес не жил в загробном мире, он приводил души мертвых в загробный мир В этом смысле он был известен как Гермес Психопомп (Проводник мертвых). Он собирал тени мертвых из верхнего мира и приводил к берегам Ахерона, где передавал тени Харону, который перевозил их на своей лодке. С помощью своего скипетра — кадуцея — он смог привести мертвых в их новый дом. Умирающие также призвали его помочь в их смерти — некоторые призывали его умереть безболезненно или умереть, когда и где, по их мнению, они должны были умереть.

Харон 
Харон — перевозчик, который, получив душу от Гермеса, переправляет их через Стикс и / или Ахерон в подземный мир. На похоронах у покойного традиционно на глаза или под язык был положен обол, чтобы они могли заплатить Харону. Этруски Харона считали страшным существом — он держал молот и был с животными ушами и зубами. В других ранних греческих изображениях Харон считался просто уродливым бородатым человеком с конической шляпой и туникой. Позже, в более современном греческом фольклоре, он считался более ангельским, как Архангел Михаил. Тем не менее Харона считали страшным существом, поскольку его обязанностью было привести эти души в подземный мир, и никто не убедил бы его отпустить их или пропустить живых в их мир. Исключение составляли лишь несколько героев.

Танатос 
Танатос — это олицетворение смерти. В частности, он представлял ненасильственную смерть в отличие от своих сестер Кереса, духов болезней и распрей. Его же, согласно некоторым мифом, в том числе о Сизифе, посылали за теми, кто умер, чтобы он сопроводил их души в Аид.

Никс 
Никс — богиня ночи. Её также называли Никта или Нюкта. Одна из хтонических, первородных существ.

Тартар 
Глубокая бездна, используемая как темница мучений и страданий для нечестивых и как тюрьма для титанов, Тартар также считалась хтоническим божеством. Тартар был одновременно и существом, и бездной — они персонифицировался огромной пещерой, в которой были в заточении древние титаны.

Стикс 
Стикс — река с именем богини. О ней мало что известно, но она союзница Зевса и живёт в подземном мире. Во время титаномахии поддержала Зевса со своими детьми — Бией — Мощью, Никой — Победой и Зелом — Рвением. Стикс также является персонификацией. Клятва, данная Стиксом, была нерушимой даже для богов.

Мифы и истории 
Орфей, поэт и музыкант, обладавший почти сверхъестественными способностями привлекать кого-либо к своей музыке, спустился в подземный мир как живой смертный, чтобы вернуть свою мертвую жену Эвридику после того, как её укусила ядовитая змея в день их свадьбы. Своими навыками игры на лире он смог наложить заклинание на стражей подземного мира и двигать их своей музыкой. Своим прекрасным голосом он смог убедить Аида и Персефону позволить ему и его жене вернуться к жизни. Правители подземного мира согласились, но при одном условии — Эвридика должна была последовать за Орфеем, и он не мог повернуться, чтобы взглянуть на неё. Как только Орфей добежал до входа, он обернулся, желая посмотреть на свою прекрасную жену, только чтобы посмотреть, как его жена исчезла в подземном мире. Ему было запрещено возвращаться в подземный мир во второй раз, и он всю оставшуюся жизнь играл музыку для птиц и гор.

См. также 
 Аид в христианстве

Ссылки

Список используемой литературы 

Религия в Древней Греции
Загробные миры
Подземное царство в древнегреческой мифологии